Kúre (znanstveno ime Galliformes) so red ptic, v katerega uvrščamo pet družin:
 velenoge kure (Megapodiidae)
 hokojke (Cracidae)
 pegatke (Numididae)
 Odontophoridae
 poljske kure (Phasianidae)

Red kur vsebuje okoli 290 vrst, ki živijo po vsem svetu razen v najbolj sušnih in najbolj mrzlih predelih, znane pa so predvsem po udomačenih predstavnikih, kot sta domača kokoš in puran. V Evropi in na Slovenskem živita le družini poljskih in koconogih kur.

Sklici 

 
Novočeljustnice
Taksoni, opisani leta 1820